McKinley kan syfta på: 

 McKinley (efternamn) – ett skotskt och irländskt efternamn och personer med namnet
 Mordet på William McKinley – USA:s dåvarande president William McKinley blev skjuten 1901

Geografi

Antarktis

 McKinley Nunatak – en nunatak

Grönland

 McKinley Sea – ett hav

Chile 

 Seno McKinley – en vik

Kanada

 Lac McKinley – en sjö i Québec

USA 

McKinley County – ett administrativt område i delstaten New Mexico, USA
Mount McKinley – Nordamerikas högsta berg i Alaska, numera Denali

Se även
 McKinley Bay
 McKinley Brook
 McKinley Creek
 McKinley Drain
 McKinley Lake
 McKinley Peak
 McKinley Point
 McKinley Reservoir
 McKinley River
 Mount McKinley (olika betydelser)